Anarchus es una banda de grindcore originaria de la ciudad de México, fundada en junio de 1987 por Pancho Porcayo como bajista y vocalista, Adolfo como Baterista, y Miguel Guerrero como guitarra. Con temática de protesta acerca de Anarquía, violencia y guerra, control y manipulación de la humanidad mediante religiones y sectas.

Alineaciones 
A partir del año 2017, Anarchus tiene dos alineaciones, ambas completamente activas.

Alineación Mexicana:

 Pancho Porcayo - Vocalista. (ex-Pactum)
 Hermilo Deviant - Guitarrista. (Ogrish)
 Vlad Bibiano - Baterista. (Ogrish)

Alineación Estadounidense:

 Vernon Blake - Guitarrista. (Belchin Penguin, Man on a Boat, ex-Napalm Death "Live")
 Kriz Ramirez - Guitarrista. (Into Sickness)
 Bob Bodybag - Bajista. (Gravehill, ex-Deception, ex-Exhumed, ex-Sacrificial Slaughter)
 Mike Petrak - Baterista (ex-Amon, ex-Leprosy, ex-Success Will Write Apocalypse Across the Sky, ex-Phobia "Live")

Discografía 
Demos:

 Total Hate (1988)
 Promo 1991 (1991)
 In Partibus Infidelium (1992)
 Never Ending War (1995)

Albums de studio:

 Final Fall Of The Gods (EP 1990)
 500 Years Of Infamy (EP 1991)
 Quarreling (EP 1997)
 Fire At Will (EP 2015)
 Age of Consent (LP 2016)
 Defenders Of Freedom And Democracy (LP 2017)

Live albums:

 Live (...and Too Drunk) (1999)
 Still Alive (...and Still Too Drunk) (2001)
 Still Alive and Still Too Drunk... in Tokyo (2008)
 Live in Tokyo (2014)

Splits:

 Grinding syndicate (1992)
 Mutilate the Corpse / In Partibus Infidelium (1992)
 Pedigree (1997)
 Past, Present... ¿Future? / Live 6th + 25th/March/1999 (2001)
 Total Hate / Devil's Elixirs (2002)
 The Human Spectacle (2004)
 Live in Japan (2005)
 End of the Inheritance Demo 93 / Sessions 1988-1991 (2013)
 Open Your Eyes / Oblivion Lull (2015)
 Fanatism Kills / Horripilante! (2016)
 Skilled Deceivers (2016)
 Dioses de a peso / Lies Hanging on a Cross (2016)
 Anarchus / Ruin (2017)

Compilaciones:

 No Slow Thrashification Vomit I - (casete 1988).
 "Antichrist" on Brain Dead'zine Compilation #1 Casete (Brain Dead'zine & tapes, 1989).
 Increasing the Hate (1997)
 Vals of Hate (2003)
 All Our Hate (2007)
 Mandar Es Malo, Obedecer Es Peor: LP de 25 Aniversario (2012)

Video / DVD:

 Still Alive and Still Too Drunk... in Tokyo (2008)

Adicionales 
Final Fall of the Gods (EP):

El álbum se compone por Miguel Guerrero en la guitarra, Adolfo en la batería y Pancho Porcayo en la voz, salió bajo el sello Rigid Records en mayo de 1990.

En este año la banda se presenta en Tampa, Florida para la promoción del EP junto a bandas como Assuck y Paineater.

Gira en Japón:

En el año 2004 la banda realiza una gira muy extensa y satisfactoria en varias ciudades de Japón.

Defenders Of Freedom And Democracy (LP):

El álbum se compone en el año 2017 por Hermilo Deviant Rios en la guitarra, Vlad Bibiano en la batería y Pancho Porcayo en la voz, por el sello Diablos Records, saliendo en septiembre del mismo año, bajo la completa intención de retomar el sonido grindcore, crudeza y velocidad en simples combinaciones de riffs y ritmos estruendentes, con los clásicos gritos violentos. Grabado en MAT Studio en el estado de México por Miguel Ángel, y mezclado y masterizado en Dream On Records en la ciudad de Aguascalientes por Alejandro Franco. Promocionando intensamente por muchos estados y ciudades en México.